Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Kademangan (Blitar), een bestuurslaag in het regentschap Blitar van de provincie Oost-Java
 Kademangan (Bondowoso), een bestuurslaag in het regentschap Bondowoso van de provincie Oost-Java
 Kademangan (Mande), een bestuurslaag in het regentschap Cianjur van de provincie West-Java
 Kademangan (Mojoagung), een bestuurslaag in het regentschap Jombang van de provincie Oost-Java
 Kademangan (Pagelaran), een bestuurslaag in het regentschap Malang van de provincie Oost-Java
 Kademangan (Probolinggo), een bestuurslaag in het regentschap Probolinggo van de provincie Oost-Java